Gottschall ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Gottschall (1938–1997), deutscher Journalist und Fotograf
 Hermann von Gottschall (1862–1933), deutscher Schachmeister und Sohn von Rudolf von Gottschall
 Jonathan Gottschall (* 1972), amerikanischer Literaturwissenschaftler und Autor
 Manfred Gottschall (1937–2015), deutscher Briefmarkendesigner
 Rudolf von Gottschall (1823–1909), deutscher Schriftsteller (Vater von Hermann)
 Stefan Gottschall (1942–1997), deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Politiker (DSU, MdB, MdV)
 Thomas Gottschall (* 1962), Dekan der Bündner Synode
 Zsófia Gottschall (* 1978), ungarische Biathletin und Skilangläuferin

Gottschall ist ein Ortsteil der Gemeinde Malching in Niederbayern